12 – liczba naturalna.
 Dwunastka - rodzaj śrutowej broni myśliwskiej.
 Fałszywa dwunastka
 Parszywa dwunastka
 Fałszywa dwunastka II

en:Twelve